Les Falcons de Villeurbanne représentent un club sportif français de football américain basé à Villeurbanne.

Le club 
Le club des Falcons est constitué :
 d'une équipe senior qui évolue en Championnat de France de football américain D3 ;
 d'une équipe senior qui évolue en Championnat Régional ARA ;
 d'une équipe féminine ;
 d'une équipe FLAG ;
 d’une équipe U19 ;
 d’une équipe U16.

Historique

2012  
Après une saison quasi parfaite, 8 victoires pour 1 défaite (Warriors d'Avignon), les seniors s'inclinent au deuxième tour des playoffs face aux Warriors d'Avignon (futurs champions de la D3)

2013 
Saison parfaite (12 victoires, 0 défaite), les Falcons remontent en D2 après s'être imposés 44 à 12 en finale de conférence sud au détriment des Comètes de Montrabé. Pour la première fois depuis 1996, les Falcons remportent le titre de Champion de France de D3. Ils s'emparent du Casque d'Argent pour la  de leur histoire en battant 20 à 7 les Pionniers de Tours (champions de la conférence Nord) devant environ 1000 personnes au stade Vuillermet de Lyon.

2014 
Pour leur retour en D2, les Falcons obtiennent un bilan de 6 victoires pour 4 défaites et manquent de peu les playoffs. Brice Rontet (RB) participe au Championnat d'Europe en Autriche au cours duquel l'équipe de France décroche la médaille de bronze. Ibel Ahidazan (CB) participe à la Coupe du Monde des U19 au Koweït où la France termine à la .

2015 
Menés en attaque par le QB américain Peter Lalich, es Falcons terminent la saison régulière avec un bilan de 7 victoires pour une défaite. Ils finissent premiers de leur poule devant les Centaures de Grenoble et les Iron Masks de Cannes. En demi-finale de la conférence Sud, ils s'imposent 40 à 20 face aux Aigles de Chambéry mais échouent en finale de conférence, battus 16 à 20 par les Kangourous de Pessac. Brice Rontet (RB) et Matthieu Fayard (LB) participent coupe du monde de football américain 2015 à Canton aux États-Unis avec l'équipe de France.

2016 
Renforcés en attaque par le QB américain Tommy Vento (arrivant de l'université d'État du Michigan), ils remportent le titre en D2 (Casque d'Or) en battant le 18 juin 2016 au stade Georges Lyvet de Villeurbanne les Léopards de Rouen sur le score de 35 à 34. Les Falcons accèdent à la Division Élite (Casque de Diamant) au terme d'une saison parfaite :
 dix victoires en saison régulière
 meilleure attaque de D2 (308 points marqués)
 meilleure défense de D2 (84 points encaissés)

Les Falcons sont représentés en équipe de France par Brice Rontet, Matthieu Fayard, Armel Ahidazan, Pierre Olivier Theyssier et Karl-William Mbaka. 

Romain Nefise est intronisé au "Hall of Fame" des Falcons lors du gala de fin d'année. D'autres récompenses y sont délivrées :
 MVP en attaque : Brice Rontet
 MVP en défense : Matthieu Fayard
 MVP des équipes spéciales : Pierre-Olivier Theyssier
 Meilleur débutant (rookie) : Anthony Rodrigues
 Meilleure progression : Cyprien Virot
 MVP état d'esprit (Team Spirit) : Romain Jantet

2017 
Les Falcons entament leur première saison en Élite (Casque de Diamant) emmenés par les internationaux français Brice Rontet, Matthieu Fayard, Armel Ahidazan et Pierre-Olivier Theyssier auxquels se joignent deux joueurs américains, le QB Moses Skillon et le SS/OLB Carvonte Hill. Après un temps d'adaptation nécessaire au plus haut niveau du football national, l'équipe réalise une remarquable fin de saison, battant lors des deux derniers matchs, les Cougars de Saint Ouen et les Argonautes d'Aix en Provence (victoire 40 à 39 dans les dernières secondes du match). Avec 4 victoires pour 6 défaites, les falcons obtiennent leur maintien en D1. Les joueurs Brice Rontet et Matthieu Fayard, à nouveau  sélectionnés en équipe de France, sont ensuite sacrés champion du monde aux Jeux Mondiaux de Wroclaw.

2018 
Ne disposant pas d'un stade fixe où évoluer et en proie à des problèmes financiers, les Falcons terminent derniers de la division Élite ne comptant qu'une victoire pour neuf défaites. La Fédération ayant décidé d'augmenter le nombre d'équipes en D1 (de 8 à 12 équipes), ils ne descendent donc de division.

2019

2020 

L'équipe U19 a pu disputer deux matchs :
 défaite à domicile contre les Servals,12-28 ;
 défaite en déplacement  contre les Aigles, 26-14.

Bilan saison par saison

Palmarès

Bilan 
Statistiques arrêtées après la saison 2020.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  Site officiel de la Fédération Française
Résumé de la finale de la D2 en 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=NDALPVbz_Hg

Club sportif à Villeurbanne
Club de football américain en France
Club sportif fondé en 1996
Bron